Il doppio del torneo di tennis Caracas Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Meister e Craig Wittus che hanno battuto in finale Eric Fromm e Cary Leeds 6–7, 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Guillermo Aubone /  Bernhard Schneider (primo turno)
 Jaime Fillol /  José López Maeso (quarti di finale)

 Steve Meister /  Craig Wittus (campioni)
 Ricardo Acuña /  Ramiro Benavides (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Caracas Open 1982